Гергель — фамилия:

 Гергель, Андрей Прокофьевич (1910—1995) — Герой Советского Союза.
 Гергель, Виктор Павлович (род. 1955) — декан факультета вычислительной математики и кибернетики Нижегородского университета.
 Гергель, Владимир Пименович (1939—2018) — мастер спорта СССР (1968).
 Гергель, Нахум (1887—1931) — общественный деятель, борец за права евреев.
 Гергель, Оксана Васильевна (род. 1994) — украинская спортсменка-борец вольного стиля.
 Гергель, Ольга Дмитриевна (род. 1946) — советская и украинская поэтесса.

См. также 
 Герген
 Гергес